Unnerbächji steht für:

 Unnerbächji (), Maiensäss in Jungen, Kanton Wallis, Schweiz, siehe Jungen (St. Niklaus) #Geographie
 Unnerbächji (), Maiensäss in St. Niklaus, Kanton Wallis, Schweiz, siehe Topalihütte #Schwiedernen – Topalihütte (Topaliweg)